Marmolejo, un comune spagnolo.
 Marmolejo, una montagna al confine tra Argentina e Cile